Sepo steht für:
 Sepo (Illinois), unincorporated community in Fulton County (Illinois), USA
 Sepo County, kun in Kangwŏn-do, Nordkorea
 Sepo (Urique), Ort im Opština Urique (Chihuahua) in Chihuahua (Bundesstaat), Mexiko

SEPO steht für:
 Syrian Expat Philharmonic Orchestra
 Flughafen Posorja (ICAO-Code), Ecuador

Siehe auch:
 Seppo

Abkürzung